«Болла́р-Делели́с» () — футбольный и регбийный стадион в Лансе (Франция), домашняя арена ФК «Ланс». Вместимость стадиона (после реконструкции 2015 года) — 38 223 человека, что несколько больше всего населения города.

Стадион был открыт в 1933 году и назван в честь Феликса Боллара (), коммерческого директора горнозаводской промышленности города, содействовавшего развитию спорта в Лансе. В сентябре 2012 года к имени Боллара в названии стадиона было добавлено имя Андре Делелиса (1924—2012), 32 года занимавшего пост мэра Ланса, а также бывшего министром при президенте Франсуа Миттеране.

История 
На стадионе проходили матчи нескольких крупнейших мировых и европейских соревнований:
 Чемпионат Европы по футболу 1984 (2 матча)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (6 матчей)
 Чемпионат мира по регби 1999
 Чемпионат мира по регби 2007
 Чемпионат Европы по футболу 2016 (4 матча, в том числе матч 1/8 финала между сборными Португалии и Хорватии).

Стадион прошёл реконструкцию в 2014—2015 годах.

Примечания

Ссылки 
 Стадион «Боллар-Делелис» на сайте sitercl.com

Регбийные стадионы
ФК «Ланс»
Футбольные стадионы Франции
Ланс